Black Night puede referirse a: 

 «Black Night», canción de Deep Purple de 1970.
 «Black Night», canción de Stratovarius de 1989.
 «Black Night», canción de Charles Brown de 1951.